Dit is een lijst van planetoïden 39601-39700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (39601) - || 1993 TG18|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (39602) - || 1993 TH20|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (39603) - || 1993 TU20|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (39604) - || 1993 TM23|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (39605) - || 1993 TX23|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (39606) - || 1993 TL24|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (39607) - || 1993 TF30|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (39608) - || 1993 TQ32|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (39609) - || 1993 TN34|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (39610) - || 1993 TD38|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (39611) - || 1993 UO8|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (39612) - || 1993 XE1|| 5 december 1993 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (39613) - || 1993 XF1|| 14 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (39614) - || 1993 YK || 17 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (39615) - || 1994 AU || 4 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (39616) - || 1994 AA4|| 4 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (39617) - || 1994 CZ11|| 7 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (39618) - || 1994 LT || 12 juni 1994 || R. H. McNaught
|-
| (39619) - || 1994 LC3|| 10 juni 1994 || E. F. Helin
|-
| (39620) - || 1994 PE2|| 9 augustus 1994 || PCAS
|-
| (39621) - || 1994 PU4|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (39622) - || 1994 PJ5|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (39623) - || 1994 PJ7|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (39624) - || 1994 PT8|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (39625) - || 1994 PV9|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (39626) - || 1994 PV18|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (39627) - || 1994 PX21|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (39628) - || 1994 PJ24|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (39629) - || 1994 PG26|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (39630) - || 1994 PQ39|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (39631) - || 1994 SZ9|| 28 september 1994 || Spacewatch
|-
| (39632) - || 1994 UL || 31 oktober 1994 || T. Kobayashi
|-
| (39633) - || 1994 WO || 25 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (39634) - || 1994 WM2|| 28 november 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (39635) Kusatao || 1994 YL || 27 december 1994 || A. Nakamura
|-
| (39636) - || 1995 BQ2|| 29 januari 1995 || R. H. McNaught
|-
| (39637) - || 1995 EG || 1 maart 1995 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (39638) - || 1995 EB5|| 2 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (39639) - || 1995 FN6|| 23 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (39640) - || 1995 GB7|| 4 april 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (39641) - || 1995 KM1|| 29 mei 1995 || A. Vagnozzi
|-
| (39642) - || 1995 KO1|| 26 mei 1995 || C. W. Hergenrother
|-
| (39643) - || 1995 KK4|| 26 mei 1995 || Spacewatch
|-
| (39644) - || 1995 OE7|| 24 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (39645) - || 1995 QC10|| 31 augustus 1995 || R. Weber
|-
| (39646) - || 1995 SK4|| 26 september 1995 || T. B. Spahr
|-
| (39647) - || 1995 SV6|| 17 september 1995 || Spacewatch
|-
| (39648) - || 1995 SY14|| 18 september 1995 || Spacewatch
|-
| (39649) - || 1995 SM15|| 18 september 1995 || Spacewatch
|-
| (39650) - || 1995 SD44|| 25 september 1995 || Spacewatch
|-
| (39651) - || 1995 SU73|| 29 september 1995 || Spacewatch
|-
| (39652) - || 1995 TY4|| 15 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (39653) - || 1995 UC || 17 oktober 1995 || P. Sicoli, P. Ghezzi
|-
| (39654) - || 1995 UP || 19 oktober 1995 || V. Giuliani, A. Testa
|-
| (39655) - || 1995 UM3|| 17 oktober 1995 || T. Okuni
|-
| (39656) - || 1995 US11|| 17 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (39657) - || 1995 UX22|| 19 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (39658) - || 1995 UF24|| 19 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (39659) - || 1995 UO44|| 26 oktober 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (39660) - || 1995 UU46|| 20 oktober 1995 || E. W. Elst
|-
| (39661) - || 1995 UT62|| 25 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (39662) - || 1995 VR3|| 14 november 1995 || Spacewatch
|-
| (39663) - || 1995 WM1|| 16 november 1995 || S. P. Laurie
|-
| (39664) - || 1995 WW4|| 20 november 1995 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (39665) - || 1995 WU6|| 16 november 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (39666) - || 1995 WL33|| 20 november 1995 || Spacewatch
|-
| (39667) - || 1995 YU2|| 22 december 1995 || T. Urata
|-
| (39668) - || 1995 YR5|| 16 december 1995 || Spacewatch
|-
| (39669) - || 1995 YN11|| 18 december 1995 || Spacewatch
|-
| (39670) - || 1995 YL25|| 22 december 1995 || Spacewatch
|-
| (39671) - || 1996 AG || 7 januari 1996 || AMOS
|-
| (39672) - || 1996 BF1|| 22 januari 1996 || W. Offutt
|-
| (39673) - || 1996 BN3|| 27 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (39674) - || 1996 BA5|| 16 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (39675) - || 1996 BL15|| 19 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (39676) - || 1996 DQ1|| 20 februari 1996 || S. P. Laurie
|-
| (39677) Anagaribaldi || 1996 EG || 13 maart 1996 || Stroncone
|-
| (39678) Ammannito || 1996 LQ1|| 12 juni 1996 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (39679) - || 1996 OD3|| 19 juli 1996 || T. Okuni
|-
| (39680) - || 1996 PK2|| 9 augustus 1996 || NEAT
|-
| (39681) - || 1996 PE3|| 15 augustus 1996 || NEAT
|-
| (39682) - || 1996 PZ5|| 10 augustus 1996 || NEAT
|-
| (39683) - || 1996 PO6|| 12 augustus 1996 || NEAT
|-
| (39684) - || 1996 PD8|| 8 augustus 1996 || E. W. Elst
|-
| (39685) - || 1996 PO8|| 8 augustus 1996 || E. W. Elst
|-
| (39686) - || 1996 PT9|| 9 augustus 1996 || T. Okuni
|-
| (39687) - || 1996 RL3|| 15 september 1996 || P. G. Comba
|-
| (39688) - || 1996 RG5|| 3 september 1996 || H. Shiozawa, T. Urata
|-
| (39689) - || 1996 RK11|| 8 september 1996 || Spacewatch
|-
| (39690) - || 1996 RJ26|| 14 september 1996 || NEAT
|-
| (39691) - || 1996 RR31|| 13 september 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (39692) - || 1996 RB32|| 14 september 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (39693) - || 1996 ST1|| 17 september 1996 || Spacewatch
|-
| (39694) - || 1996 ST2|| 19 september 1996 || Spacewatch
|-
| (39695) - || 1996 SJ6|| 18 september 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (39696) - || 1996 TO1|| 7 oktober 1996 || W. G. Dillon, K. Rivich
|-
| (39697) - || 1996 TH5|| 9 oktober 1996 || P. G. Comba
|-
| (39698) - || 1996 TX7|| 4 oktober 1996 || Farra d'Isonzo
|-
| (39699) Ernestocorte || 1996 TF8|| 12 oktober 1996 || V. Goretti
|-
| (39700) - || 1996 TO9|| 12 oktober 1996 || K. A. Williams|}

Planetoïdenlijsten